Emba kan syfta på:

Geografi

Cypern 
1 Émpa (ort), Eparchía Páfou,

Kazakstan 
2 Emba (ort), Aqtöbe, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar